Nouvion peut faire référence à :

Toponyme 

 Nouvion, commune française de Somme,  chef-lieu du canton de Nouvion, appartenant à la communauté de communes du canton de Nouvion 
Le Nouvion-en-Thiérache, commune française de l'Aisne, chef-lieu du canton du Nouvion-en-Thiérache
Nouvion-le-Comte, commune française de l'Aisne
Nouvion-et-Catillon, commune française de l'Aisne
Nouvion-le-Vineux, commune française de l'Aisne
Nouvion-sur-Meuse, commune française des Ardennes; desservi par la gare de Nouvion-sur-Meuse
 Nouvion, village d'Oranie, rebaptisé après l'indépendance El Ghomri

Patronymes 

 Jacques de Nouvion (1372-1411),  clerc et diplomate français
 Vieille famille française originaire de la Champagne, établie dans le Limousin au  et en Algérie lors de la conquête par la France :
 Jean-Baptiste Nouvion (1753-1825), général durant la Révolution française et sous le Premier Empire
 Jean-Baptiste Nouvion (1833-1898), préfet sous le Second Empire et grand propriétaire foncier en Algérie
 Étienne Nouvion (1846-1906), magistrat et écrivain français
 Henri Nouvion (1862-1945), banquier français
 Henri Nouvion (1900-1982), médecin français, inventeur du spiroscope compensateur
 Fernand Nouvion (1905-1999), ingénieur français, instigateur du record du monde ferroviaire de 1955
 Laurent Nouvion, homme politique, ancien président du Conseil national monégasque
 Suzanne Nouvion (1905-1997), sociologue française, pionnière dans la prévention de l’isolement et le suicide, fondatrice des centres ‘Recherche et Rencontres’
 André-Pierre Nouvion, juriste et historien du droit français.